Kalinga – genere di molluschi
Kalinga ornata – specie di mollusco
Kalinga – provincia delle Filippine
Kalinga – gruppo etnico delle Filippine
Kalinga – lingua minore delle Filippine
Kalinga – antica regione dell'India, corrispondente all'attuale stato di Orissa
Kalinga – film indiano diretto da V. Somasekhar nel 1980
Premio Kalinga – riconoscimento annuale assegnato dall'UNESCO per la divulgazione scientifica